Осада Грудзёндза — осада эпохи Наполеоновских войн в период с 22 января по 11 декабря 1807 года. В рамках войны Четвертой коалиции прусская крепость Грудзёндз в Западной Пруссии была осаждена войсками Французской империи и ее союзников. Гарнизон под командованием генерала Вильгельма Рене де л’Ома де Курбиера выдерживал блокаду и осаду около 11 месяцев, задолго до заключения Тильзитского мира. Французы сняли осаду после того, как были определены границы между Пруссией и новым Варшавским герцогством; Грудзёндз оставался прусским владением до окончания Первой мировой войны.

См. также 
 Битва под Грудзёндзом
 Битва под Грудзёндзом (1659)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Грудзёндз
Грудзёндз
Грудзёндз
Грудзёндз